Příjmení Demuth má více osob:

Ludwig von Demuth (14. století) – příslušník zaniklé pruské šlechtické rodiny 
Eustace Louis of Demuth (1577/1583) – starosta a purkrabí v Olsztyně 
Laurentius Ludwig of Demuth († 1680) – cirekvní služebník (v němčině Domherr und Offizial)
Bartsch von Demuth – příjmení členů šlechtického rodu
Karel Josef Demuth (1807–1889) – táborský rodák, ředitel v úřadu českých zemských desek, později moravských v Brně, nobilitovaný (Edler von Demuth) za padesátiletou úřednickou službu ve správě zemských statků
Helena Demuth (1820–1890) – německá služka Jenny a Karla Marxových
 Charles Demuth (1883–1935) – americký malíř
 Oswald Demuth (1936–1988) – český matematik
Lamberta (Berta) von Demuth (1845–1872) 
Anni von Demuth (1866–po 1897) – německá malířka, krajinářka

Německý význam slova je „pokora“ (ve starém pravopise).